Суперкубок Естонії з футболу 2023 — 28-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 лютого 2023 року між чемпіоном Естонії клубом Флора та володарем кубка Естонії клубом Пайде.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2023
Естонія
2023 в естонському спорті
Спортивні змагання в Таллінні